L'amour dure trois ans (roman), een roman van Frédéric Beigbeder
 L'amour dure trois ans (film), een Franse film